Acest articol se referă la caracteristicile demografice ale populației Moldovei, inclusiv distribuția, etnia, limbile, afilierea religioasă și alte date statistice.

La 1 ianuarie 2019, conform estimărilor BNS, populația Republicii Moldova constituia 3.543.341 persoane (fără teritoriul transnistrean și municipiul Tighina).
După proclamarea independenței în anul 1991 situația demografică din Republica Moldova a devenit una grea. Cauza acestui fapt este situația social-economică dificilă. În ultimii ani a scăzut creșterea naturală a populației (cu toate că se atestă o revigorare), s-a majorat emigrarea peste hotare oamenilor profesional-educați în vârsta lucrătoare. S-a majorat nivelul de mortalitate naturală a populației.

Structura etnică

Controversa identitară moldovean/român
În Republica Moldova conviețuiesc mai multe etnii. Conform Recensământului populației din 2014, minoritățile etnice reprezintă 17,93% din populație (fără Transnistria). Cele mai numeroase grupuri etnice minoritare sunt ucrainenii (6,57%), găgăuzii (4,57%), rușii (4,06%) și bulgarii (1,88%). Predomină băștinașii (82,07%) care se pot declara fie «moldoveni» (75,07%), fie «români» (7,0%). Denumirea de "moldoveni" are înțelesuri diferite în funcție de:
 Dreptul internațional, conform căruia « moldoveni » sunt toți cetățenii Republicii Moldova indiferent de etnia lor;
 Dreptul Republicii Moldova și al celorlalte foste republici unionale sovietice conform căruia « moldovenii » sunt numai vorbitorii limbii daco-române cetățeni ai acestor state, ei constituind o « etnie diferită de Români », inclusiv de Românii din Moldova românească;
 Dreptul României, după care « moldovenii » sunt o parte din poporul român (definit prin vorbirea limbii daco-romane), anume partea originară din teritoriile fostului Principat al Moldovei, pe ambele maluri ale Prutului.

Rădăcinile controversei etnice român/moldovean în republica Moldova, provin din cultivarea unei concepții identitare diferite de conștiința națională istorică, prin presiunea exercitată atât de Imperiul Rus până în 1917, cât și de Uniunea Sovietică și în sfârșit de autoritățile cercurilor filoruse ale republicii Moldova, care au încercat să stârpească sentimentul "românității" și să transforme sentimentul "moldovenesc" dintr-o simplă apartenență geografică, într-un sentiment etno-lingvistic diferit de cel românesc. Rezultatul actual este că printre moldoveni, cei din apusul Prutului au dreptul de a fi simultan români «și» moldoveni, pe când cei din răsăritul Prutului au de ales între a fi români «sau» moldoveni.  Din pricina acestei controverse, prin pătrunderea geopoliticii în sfera cultural-științifică a istoriei și a filologiei, cuvântul «moldovean» a căpătat de-a lungul vremii înțelesuri multiple și de pe urma contradicțiilor s-a încercat de către unele autorități, aprofundarea confuziei în rândul populației dintre cetățenie și etnie. Conform legii sovietice nr.3465-XI din 1 septembrie 1989 și articolului nr.13 din Constituția Republicii Moldova și continuată de autorități după 1994, cetățenii Republicii Moldova au de ales la recensăminte, între a se declara fie „moldoveneni” fie „români”, care apar astfel în statistici ca două naționalități diferite. Cei care se declară români sunt socotiți „minoritate conlocuitoare cu majoritatea”, determinând majoritatea care se declară moldoveni, membri de drept ai „naționalității titulare”.

Recensăminte etnice (1897–2014) 

În perioada 5 – 12 octombrie 2004 pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc primul recesământ independent al populației. În 2014 a avut loc al doilea recensământ, iar primele rezultate preliminare au fost publicate la sfârșitul aceluiași an (2014). Eroarea de colectare a datelor naționale a fost de 6,45%, mai mare decât s-ar fi așteptat autoritățile, astfel că totalul populației a fost estimat.
Separat în teritoriul controlat de guvernul transnistrean, au avut loc 2 recensăminte, respectiv 2004 și 2015.

Transnistria (2004–2015)

Chișinău, structura etnică (1930–2014)

Dublă cetățenie moldoveană/română

Populația pe raioane (1959-2018)

Compoziția lingvistică

Statutul limbii române 

Limba moldovenească este glotonimul (dialectul) dat limbii române în Moldova sovietică, denumire folosită după proclamarea independenței în articolul 13, alineatul 1 din Constituția Republicii Moldova, în cercurile filoruse și „moldoveniste” care doresc să creeze o „conștiință națională” locală proprie românilor din Republica Moldova și din Ucraina, introducând un clivaj lingvistic artificial printre români. 

În prezent prin Hotărârea Nr.36 din 5 decembrie 2013, Curtea Constituțională a hotărât că prevederea conținută în Declarația de Independență referitoare la limba română ca limbă de stat oficială a Republicii Moldova are întâietate asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conținute în articolul 13 al Constituției. Tot atunci Curtea Constituțională a Republicii Moldova a hotărât că glotonimul „moldovenească” este o denumire alternativă fără obligativitate de folosire. În școli, limba se numește română, iar în primii ani de democrație a fost studiată chiar cu manuale din România.. Un studiu efectuat la comanda Institutului de Politici Publice în aprilie 2014, arată că folosirea denumirii de „limba română” crește direct proporțional cu nivelul economic, tinerețea și nivelul de educație al cetățenilor Republicii Moldova.

Recensăminte lingvistice (1897–2014)

Chișinău, structura lingvistică (1989–2014)

Recensământul din 2004 

Potrivit datelor culese la recensământul din 2004, în pofida cazurilor înregistrate de către observatorii străini privind descurajarea subiecților de a se declara „români” și nu „moldoveni”, numărul celor care au declarat limba română ca limbă vorbită de obicei în mediul urban a crescut relativ, intrând într-un raport de 2:3 față de cei care au declarat limba moldovenească ca limbă vorbită de obicei.

Majoritatea rușilor, ucrainenilor, găgăuzilor și bulgarilor au indicat ca limbă maternă una singură, respectiv limbile rusă, ucraineană, găgăuză și bulgară : pentru aceștia nu există numiri oficiale politice diferite, pentru limbile pe care le vorbesc. Însă limba rusă fiind de facto limba de comunicare interetnică, fiecare al doilea ucrainean, fiecare al treilea bulgar și fiecare al patrulea găgăuz au declarat că vorbesc de obicei limba rusă. Doar 5% din Moldoveni au declarat că vorbesc de obicei limba rusă.

Dacă circa 380,000 de cetățeni ai Republicii Moldova declară limba rusă ca limbă maternă, 540,000 persoane declară rusa ca limba pe care o folosesc de obicei, indiferent că se declară moldoveni, ucrainieni, găgăuzi, români sau bulgari. Este important de reținut că în comparație cu recensământul din 1989, uzul zilnic al limbii ruse a scăzut semnificativ din cauza migrației multor rusofoni din republică, precum și din cauza lipsei totale sau parțiale a politicii de rusificare.

Recensământul din 2014 

La recensământul din 2014, 54% din cei chestionați au declarat că limba pe care o folosesc de obicei este moldoveneasca, procent mai mic decât cel de la recensământul din 2004, când 59% au declarat acest lucru. De asemenea, comparativ cu recensmământul anterior, a crescut procentul celor care au declarat că vorbesc de obicei limba română, de la 16% la 24%. Se observă că procentul vorbitorilor de limbă rusă este mult mai mare în mediul urban decât în cel rural: 31,1% versus 6,2%. De asemenea, limba romani a fost inclusă printre varintele de răspuns ale chestionarului, spre deosebire de recensământul din 2004. 

La 31 martie 2017 BNS a prezentat o serie de rezultate preliminare ale recensământului. Astfel conform estimărilor BNS, populația Republicii Moldova la momentul recensământului ar fi constituit 2.998.235 persoane, inclusiv persoanele cu pașaport moldovenesc care locuiesc peste hotare. După ce Biroul Național de Statistică a publicat pe pagina oficială rezultatele preliminare ale recensământului, la scurt timp unele instituții mass-media le-au parvenit date statistice suplimentare referitoare la etnie și limba vorbită de populație de pe un e-mail anonim “de la centru”. Potrivit acestora, cei care au declarant limba română ar fi mai mare decât cei care au declarant limba moldovenească. De asemmenea s-a avansat un procent de 24% care au declarant etnia română. Biroul Național de Statistică a condamnat aceste cazuri și a emis un comunicat în care se spune că adresa de e-mail de pe care s-au trimis datele este falsă, iar BNS nu poartă nici o răspundere pentru aceaste informații.

Statistici vitale

Gubernia Basarabia (1900–14)

RSSM (1945–91)

Republica Moldova

Notă: Începînd cu anul 2000, datele exclud teritoriul controlat de forțele separatiste (Stînga Nistrului și mun. Tighina).

Teritoriul din Stânga Nistrului, inclusiv mun. Tighina

Natalitatea și mortalitatea

În teritoriu 

Principalii indici demografici (natalitatea și mortalitatea) în anii 2012 – 2013, clasați conform unităților administrativ-teritoriale:

Numărul născuților-vii după rangul acestora (în familie)

Populația urbană și rurală 

 Referințe:

Indici demografici secundari

Piramida populației 
<table>
<caption>Structura vârstnică și pe sexe a populației RM, conform datelor dela 1 ianuarie 2015</caption>
 0 － 4190.7 mii
 	 	 	 	 
5 － 9192.2 mii
10－14184.6 mii
15－19207.8 mii
20－24280.2 mii
25－29350.3 mii
30－34322.2 mii
35－39274.7 mii
40－44238.3 mii
45－49219.8 mii
50－54243.6 mii
55－59255.9 mii
60－64211.7 mii
65－69136.4 mii
70－7491.2 mii
75－7974.8 mii
80－8444.2 mii
85+34.4 mii
</tr>
<tr>
</table>

Vârsta medie

Speranța de viață la naștere 
Începînd cu anul 2000 este atestată o creștere continuă a speranței de viață, excepție făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalității generale și celei infantile. În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,85 ani, inclusiv la bărbați – 68,1 și la femei – 75,5 ani. Creșterea semnificativă a speranței de viață a fost influențată de scăderea mortalității generale pînă la 10,7 decedați la 1000 locuitori, și a celei infantile care a constituit 9,4 decedați în vîrstă sub un an la 1.000 născuți-vii.

Populația după sex

Mortalitatea infantilă 
Copii decedați sub 1 an la 1000 de nou-născuți:

Nupțialitatea 

 Referință:

Note

Legături externe 
  Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
  Arianna Montanari, Identitatea națională a românilor din Republica Moldova 
  Disaster by Depopulation , a Red Cross report about impact of demographic changes on family structure and child care
  United Nations Statistics Division

Bibliografie

 Basarabia. Coloniștii germani de la Marea Neagră, Ute Schmdt, Editura Cartier, 2014 - recenzie

Demografia Republicii Moldova